The Messengers – film del 2007 diretto da Oxide Pang Chun e Danny Pang
 The Messengers – serie televisiva statunitense del 2015
 The Messengers – duo di musicisti e produttori discografici canadesi
 Michael and the Messengers – gruppo musicale rock statunitense
 Paul Kelly and the Messengers – gruppo musicale rock australiano

Pagine correlate 
 Messengers
 The Messenger